Okres Baden může být:
 Okres Baden (Rakousko) – okres v rakouské spolkové zemi Dolních Rakousích
 Okres Baden (Švýcarsko) – okres ve švýcarském kantonu Aargau